Australian Open 2021 – gra pojedyncza mężczyzn – zawody singlowe mężczyzn, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 8–21 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Bibliografia 
 

Australian Open 2021
Australian Open – gra pojedyncza mężczyzn